Hildórien (qya. Kraina Następców) – miejsce ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Była to kraina we wschodniej części Śródziemia. Tam przebudzili się pierwsi ludzie. Część z nich udała się na zachód do Beleriandu, a część z nich została na wschodzie. Niedaleko Hildórien leżała Cuiviénen, gdzie obudzili się pierwsi elfowie.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia